Уинч () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уинч, Натаниэл Джон (1768—1838) — британский ботаник.
 Уинч, Рут (урожденная Лег; 1870—1952) ― британская теннисистка.